Divizia 7 Infanterie din România, la Wikipedia în limba română se poate referi la următoarele articole despre respectiva mari unități de infanterie de nivel tactic: 
 Divizia 7 Infanterie – parte a trupelor permanente ale Armatei României în perioada 1880-1945
 Divizia 7 Infanterie (1913) – participantă la Al Doilea Război Balcanic
 Divizia 7 Infanterie (1916-1918) – participantă la luptele duse de Armata României în Primul Război Mondial
 Divizia 7 Infanterie (1918-1920) – participantă la operațiile militare pentru apărarea Marii Uniri din perioada 1918-1920
 Divizia 7 Infanterie (1941-1945) – participantă la luptele duse de Armata României în Al Doilea Război Mondial